Torrent dels Plans: torrent del terme municipal de Gallifa, a la comarca del Vallès Occidental,
 Torrent dels Plans: torrent dels termes municipals de la Coma i la Pedra i Sant Llorenç de Morunys, a la comarca del Solsonès.